« Fair game » signifie « Jeu équitable » en anglais.
Fair Game est le titre de plusieurs œuvres :

 Un roman policier de Paula Gosling paru en 1974, dont ont été tirés deux films sous le même titre :
 1986 : Cobra, film réalisé par George Cosmatos avec Sylvester Stallone
 1995 : Fair Game, film d'action américain réalisé par Andrew Sipes, avec Cindy Crawford et William Baldwin
 1986 : Fair Game, film d'action australien de Mario Andreacchio, avec Cassandra Delaney
 1988 : Fair Game, film fantastique italien de Mario Orfini sorti dans plusieurs pays sous le titre : Mamba
 2005 : Fair Game, comédie romantique américaine
 2007 : Fair Game: My Life as a Spy, My Betrayal by the White House, livre de Valerie Plame sur l'Affaire Plame-Wilson, dont a été tiré un film :
 2010 : Fair Game, film américain réalisé par Doug Liman avec Naomi Watts et Sean Penn

Fair Game est un terme utilisé pour décrire les politiques et pratiques mises en œuvre par l'Église de Scientologie envers les personnes et les groupes perçus comme ses ennemis. Les personnes ou groupes « Fair Game » sont considérés comme une menace pour l'Église et, conformément à leur politique, ils peuvent être punis ou harcelés par tous les moyens possibles.